Der Vijay Hazare Trophy 2015/16 war die 14. Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in Indien. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 10. und 28. Dezember 2015 zwischen 27 indischen First-Class-Mannschaften ausgetragen. Im Finale konnte sich  Gujarat gegen  Delhi mit 139 Runs durchsetzen.

Format 
Die 27 First-Class-Mannschaften wurden in vier Gruppen aufgeteilt, wobei drei Gruppen sieben und eine Gruppe sechs Mannschaften hatte. In diesen Gruppen spielte jede Mannschaft gegen jede andere einmal und erhielt für jeden Sieg vier, für jedes Unentschieden oder No Result zwei Punkte. Die beiden Erstplatzierten einer jeden Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale, wo anschließend im K.-o.-System der Sieger der Vijay Hazare Trophy in neutralen Stadien ausgespielt wurde.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle

Gruppe B 
Tabelle

Gruppe C 
Tabelle

Gruppe D 
Tabelle

Playoffs

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

2015/16
Indische Cricket-Saison 2015/16